Municipio de Bloom puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Bloom (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Stutsman.
 Municipio de Bloom (condado de Cook, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Cook.
 Municipio de Bloom (condado de Clay, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Clay.
 Municipio de Bloom (condado de Ford, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Ford.
 Municipio de Bloom (condado de Osborne, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Osborne.
 Municipio de Bloom (condado de Nobles, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Nobles.
 Municipio de Bloom (condado de Fairfield, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Fairfield.
 Municipio de Bloom (condado de Morgan, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Morgan.
 Municipio de Bloom (condado de Scioto, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Scioto.
 Municipio de Bloom (condado de Seneca, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Seneca.
 Municipio de Bloom (condado de Wood, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wood.
 Municipio de Bloom (condado de Clearfield, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Clearfield.